Schorcht ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Schorcht (1890–1957), deutscher Kaufmann und Filmverleiher
 Wilhelm Schorcht (1826–1885), Hamburger Bürgermeister